Cornell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cornell Township (Michigan)
 Cornell Township (North Dakota)